Les  championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine se déroulent du 19 au  à Sofia en Bulgarie.

Programme

Podiums

Résultats détaillés

Seniors

Concours par équipes

Sol

Cheval d'arçons

Anneaux

Saut

Barres parallèles

Barre fixe

Juniors

Concours par équipes

Concours général individuel

Sol

Cheval d'arçons

Anneaux

Saut

Barres parallèles

Barre fixe

Tableaux des médailles

Seniors

Juniors

Notes et références

Voir aussi 

 2014 en gymnastique

Liens externes 
 Page officielle

Masculine 2014
Gymnastique artistique masculine
Gymnastique artistique masculine 2014
Championnat Europe 2014
Artistique Europe masculine 2014
Masculine Europe
Sport en Bulgarie en 2014
Sport en mai 2014